Швейцарская Суперлига 2012/13 () — 116-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Страница сезона на официальном сайте
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 2012 году
Спорт в Швейцарии в 2013 году